Purtse ist
ein Fluss im Norden Estlands, siehe Purtse (Fluss)
ein Dorf in der Landgemeinde Lüganuse im estnischen Kreis Ida-Viru, siehe Purtse (Ort)